Андре Агассі був чемпіоном попереднього року, але в півфіналі його переміг Майкл Чанг.

У фіналі Борис Беккер здолав Майкла Чанга з рахунком 6–2 6–4 2–6 6–2.

Сіяні гравці 
Сіяних гравців вказано нижче. Борис Беккер — чемпіон, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

†) Мав би бути  Марк Россе − згідно з рейтингом ATP. Він не брав участі в турнірі − ймовірно знявся до його початку.

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1996 Australian Open Men's Singles draw

1996 у тенісі
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу